Zamysłowo – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Stęszew
 Zamysłowo – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Stęszew